Laia Ferrer es una reportera de TV3 que ha trabajado para TVist y las retransmisiones de Fórmula 1.

Televisión 
Laia Ferrer se incorporó como reportera de pista en las retransmisiones de Fórmula 1 para TV3 después del verano de 2008, terminando esa temporada y realizando la tarea de preparar vídeos para previas y entrevistar a los pilotos durante cada Gran Premio, durante la carrera está a pie de pista proporcionando información sobre lo que ve en la zona de los paddocks, climatología y va a la caza de cualquier piloto que abandone o termine la carrera, también visita los boxes para hablar con los técnicos para ver si consiguen una explicación de algo que está ocurriendo en pista y es de interés. El equipo completo en las retransmisiones son Josep Lluís Merlos, Francesc Latorre, Francesc Rosés y Joan Villadelprat. 

Laia Ferrer había trabajado previamente como reportera en 2007 del espacio TVist de TV3 emitido durante los días laborables de 13h a 14h hablando del mundo del motor entre otras cosas y realizando varios mini reportajes de actualidad o sobre el tema del día. Ahora, antes o después de cada gran premio, acostumbra a ser invitada a este programa para hablar brevemente sobre el mundillo de la F1.

Referencias

Enlaces externos 
  Laia Ferrer, cronista de la Fórmula 1 
  Les reporteres del "TVist"
 El lado femenino de la Fórmula 1: Laia Ferrer

Presentadores de televisión de España
Periodistas de Cataluña
Nacidos en Barcelona